Sutter steht für:

 Sutter, Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Sutter (Unternehmen), deutscher Wurstwarenhersteller
 Sutter Buttes, Lavahügel im Central Valley, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sutter (Tazewell County, Illinois)
 Sutter (Hancock County, Illinois)
 Sutter (Kalifornien)
 Sutter Creek, Amador County, Kalifornien
 Sutter Hill, Kalifornien
 Sutter County, Kalifornien

Siehe auch:
 Haus Sutter, Bauwerk in Darmstadt
 Ernst Sutter AG, Schweizer Lebensmittelhersteller
 Sutter’s Mill, Sägewerk bei Coloma, Kalifornien
 Suter